Лига чемпионов УЕФА 1992/93 — 1-й розыгрыш Лиги чемпионов УЕФА и 38-й розыгрыш Кубка европейских чемпионов. Финал прошёл 26 мая 1993 года на Олимпийском стадионе в Мюнхене. Победителем стал «Олимпик Марсель», обыгравший в финале «Милан» со счётом 1:0.

Во втором раунде предварительного этапа московский ЦСКА сотворил сенсацию, обыграв испанскую «Барселону» с общим счётом 4:3 и вышел в групповой этап. В нём ЦСКА был вынужден играть домашние матчи в немецких Бохуме и Берлине, так как УЕФА в связи с отсутствием стадионов должного качества не разрешил проводить игры Лиги в России. Решение о месте проведения матчей принималось в отсутствие представителей ЦСКА, так как они не верили в победу над «Барселоной» и не заказали билеты на жеребьёвку. В итоге клуб был вынужден платить за аренду немецких стадионов, в то время как в Испании было предложено проводить матчи там и отдавать ЦСКА 50 % от сборов.

Участники

Предварительный этап 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

1/16 финала 

|}
*результат второго матча аннулирован, «Лидсу» присуждена техническая победа 3:0, доп. матч 2:1

Первые матчи

Ответные матчи 

Переигровка

1/8 финала 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Групповой турнир

Группа А

Группа В

Финал

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Лига чемпионов 1992/93 на сайте УЕФА
 Матчи Лиги чемпионов 1992/93
 Лига чемпионов 1992/92 на сайте «Спорт-Экспресс»
 Статистика Еврокубков сезона 1992/93 на сайте RSSSF

1992
Футбол в Европе в 1992 году
Футбол в Европе в 1993 году